Okręty US Navy o nazwie USS "Avalon":
 Pierwszy  był jednostką pomocniczą. Nabyty przez US Navy w 1917 i zwrócony właścicielowi w 1918, prawdopodobnie nie wszedł oficjalnie do służby.
 Drugi  był parowcem. W służbie w latach 1918-19.
 Trzeci DSRV-2 "Avalon" był głębinowym okrętem ratowniczym. Zwodowany w 1971, wycofany ze służby w 2000.

Avalon